Натан () — еврейское библейское мужское имя.

В русском переводе Библии традиционно пишется и читается «Нафан».

Известные носители 
 Натан — библейский пророк.
 Натан Аллан де Соуза (род. 1996) — бразильский футболист.
 Натан Палафос де Соуза (род. 1999) — бразильский футболист.
 Натан Вавилонский — танна II века.
 Натан бен Иехиэль Римский (1035—1106/1110) — раввин эпохи ришоним, известный средневековый еврейский лексикограф, лингвист и философ.
 Натан из Газы (1644—1680) — каббалист, объявивший Шабтая Цви Мессией и богословски обосновавший движение саббатианства.
 Натан Адлер (1741—1800) — крупный раввин и каббалист, один из лидеров ортодоксального иудаизма в Германии.

Фамилия 
 Натан, Жак (1902—1974) — болгарский историк и экономист, общественный деятель, академик Болгарской АН.
Натан, Рина (1923—1979) — первая транссексуальная женщина в Израиле.
 Натан, Шули (род. 1947) — израильская певица и композитор.
 Натан, Эйби (1927—2008) — израильский общественный деятель, активист движения за мир.
 Натан, Эрнесто (1848—1921) — итальянский политик, мэр Рима (1907—1913).

Другое 
  — пьеса Лессинга.

См. также 
 Нафанаил
 Натаниэль

Примечания 

Мужские имена
Библейские имена
Еврейские имена
Имена еврейского происхождения